Gestreepte buidelmarters (Myoictis) zijn een geslacht van buideldieren uit de familie der echte roofbuideldieren (Dasyuridae). Dit geslacht komt voor op Nieuw-Guinea en de nabijgelegen eilanden Japen, Salawati, Waigeo en de Aru-eilanden. Ze komen voor tot op 1450 m hoogte.

Deze dieren danken hun Nederlandse naam aan de drie zwarte lengtestrepen die op hun rug zitten (behalve bij melanistische exemplaren, waar deze strepen natuurlijk niet zichtbaar zijn). Dit is ook een goed kenmerk om dieren van dit geslacht te herkennen. Daarnaast is de tweede valse kies relatief groot en zit er een diastema (gat) tussen de eerste en de tweede voortand.

Volgens de negentiende-eeuwse zoöloog John Edward Gray was dit dier in huis net zo destructief als ratten voor alle eetbare zaken. De dieren leven in laaglandregenwouden. Waarschijnlijk gebruikt het dier holen. Dit dier maakt een raspend geluid, dat klinkt als sks sks sks. Een zoöloog die dit geluid imiteerde werd door een gestreepte buidelmarter benaderd.

Er zijn vier soorten:
 Myoictis leucura (zuidkant van de oostelijke bergen)
 Noordelijke gestreepte buidelmarter (Myoictis melas) (noordelijk Nieuw-Guinea)
 Myoictis wallacei (zuidelijk Nieuw-Guinea)
 Myoictis wavicus (noordkant van de oostelijke bergen)

Literatuur 

Echte roofbuideldieren